Aragóniai Konstancia (1179/80–1222) magyar királyné, majd szicíliai királyné, valamint német-római császárné, II. Alfonz aragón király elsőszülött lánya
Aragóniai Konstancia sogorbi úrnő (1285 előtt–1320 körül), Aragóniai Jakab sogorbi úr egyetlen gyermekeként III. (Nagy) Péter aragón király unokája
Aragóniai Konstancia (1306–1344) ciprusi, majd örmény királyné, II. (Aragóniai) Frigyes szicíliai király elsőszülött lánya
Aragóniai Konstancia mallorcai királyné (1318 (körül)–1346), IV. (Jó) Alfonz aragón király elsőszülött lánya
Aragóniai Konstancia szicíliai régensnő (1324 (körül)–1355), II. (Aragóniai) Péter szicíliai király elsőszülött lánya
Aragóniai Konstancia szicíliai királyné (1344–1363), IV. (Szertartásos) Péter aragón király elsőszülött lánya